Oken je příjmení patřící více osobám:

 Lorenz Oken (1779–1851) – německý přírodovědec
 Steven Oken (1962–2004) – americký vrah

Odvozený význam

 Oken – kráter na Měsíci pojmenovaný po Lorenzu Okenovi
 Oken – planetka č. 46562 pojmenovaná po Lorenzu Okenovi